Proplanicoxa — род динозавров из группы игуанодонтов, живших на территории современной Англии в раннем меловом периоде (поздний барремский век, приблизительно 126 миллионов лет назад). Типовой вид — Proplanicoxa galtoni.

Описан по крестцу, седалищной кости и части лобковой кости (образец  R 8649), найденным в 1916 году  на английском острове Уайт в геологической формации Уэссекс (Wessex Formation). Родовое название Proplanicoxa было дано Кеннетом Карпентером и Юсукэ Исидой в 2010 году. Оно образовано от греческого pro- и Planicoxa — названия рода динозавров, живших в меловом периоде в Северной Америке. Видовое название дано в честь американского палеонтолога .

Proplanicoxa жил в среде обитания, для которой был характерен климат, похожий на средиземноморский. Помимо него, в речно-озёрных отложениях формации Уэссекс сохранились остатки различных тетануровых теропод (в том числе из семейства спинозаврид), реббахизаврид и завропод из группы титанозавров, а также птицетазовых динозавров, включая анкилозавров.

Примечания 

Iguanodontia
Динозавры мелового периода
Динозавры Европы